Der Landesverband des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V. (LVSA) ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Magdeburg, dem aktuell ca. 200 „Ordentliche Mitglieder“ und Fördermitglieder angehören.

Gründung 

Der Verband wurde am 9. April 1990 durch 107 Verkehrsunternehmer in Halle (Saale) gegründet. Die erste Eintragung in das Vereinsregister beim Kreisgericht Halle erfolgte am 21. Mai 1990 unter der Nr. 80, nach Umsiedlung der Geschäftsstelle in die Landeshauptstadt unter Nr. 763 des Vereinsregisters beim Amtsgericht Magdeburg.

Verbandszweck 
Der Verband ist ein Gesamtverband des privaten Verkehrsgewerbes, dem Güterkraftverkehrsunternehmer, Spediteure, Möbelspediteure, Lagereien, Unternehmen der Entsorgungswirtschaft sowie Unternehmen des ÖPNV und Taxi- und Mietwagengewerbes angehören. Der LVSA tritt dabei als Berufs- und Arbeitgeberverband und Unternehmerverband auf Landesebene auf.

Der Verbandszweck ist die Vertretung der Mitgliederinteressen gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaftsorganisationen, Medien und Arbeitnehmervertretungen sowie die Wahrnehmung gesetzlicher Rechte.

Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft im Verband kann jeder in Sachsen-Anhalt ansässige oder niedergelassene Verkehrsgewerbetreibende für sein(e) Unternehmen und sich persönlich bzw. einen Bevollmächtigten erwerben. Es können auch außerordentliche und fördernde Mitgliedschaften gewährt werden.

Mitgliedschaft in Bundesverbänden 
Es bestehen folgende Mitgliedschaften in Bundesverbänden des Gewerbes:

 Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung e.V. (BGL)
 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V. (DSLV)
 Bundesverband der Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.

Weblinks 
 Website des Landesverbandes des Verkehrsgewerbes Sachsen-Anhalt e.V. (LVSA)

Einzelnachweise 

Arbeitgeberverband (Deutschland)
Verein_(Sachsen-Anhalt)
Güterverkehr (Deutschland)
Organisation (Logistik)
Gegründet 1990